Егор Кузнецов:
 Кузнецов, Егор Антонович (1864—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Смоленской губернии.
 Кузнецов, Егор Григорьевич (Жепинский; 1725—1805) — изобретатель.